Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji China Open 2015 nastoupilo třicet šedesát hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Maria Šarapovová, která se před zahájením odhlásila pro poranění levého předloktí.

Semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2015, hraného v týdnu předcházejícím pekingské události – Angelique Kerberová, Garbiñe Muguruzaová, Roberta Vinciová a Venus Williamsová, obdržely volný los do druhého kola.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Španělka Garbiñe Muguruzaová, jež ve finále zdolala švýcarskou turnajovou dvanáctku Timeu Bacsinszkou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Výhrou si zajistila první start na Turnaji mistryň a v průlomové sezóně ji po turnaji poprvé patřilo 4. místo, když na něm vystřídala Kvitovou.

Bacsinszká na pekingském turnaji vyhrála první zápas po šňůře pěti porážek. Bodový zisk za finále znamenal, že se stala čtvrtou Švýcarkou v historii, která se posunula do elitní světové desítky žebříčku WTA, a to na 10. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2015